Lindloh ist der Ortsname von

 Lindloh (Feldkirchen), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lindloh (Haren), Ortsteil der Stadt Haren (Ems), Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Lindloh (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern